Карл Викторович Паукер (12 января 1893, Лемберг, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — , Москва, РСФСР, СССР) — руководящий сотрудник ОГПУ-НКВД СССР; начальник Оперативного отдела, затем начальник Отдела охраны членов правительства ГУГБ НКВД СССР, в т. ч.  И. В. Сталина. Комиссар государственной безопасности 2-го ранга (26.11.1935). Активный участник фабрикации ряда политических «дел» в 1935—1937 годах. Расстрелян в «особом порядке». Не реабилитирован.

Биография

Ранние годы. Первая мировая война. Плен. 
Родился в январе 1893 года в Лемберге (ныне-Львов) в небогатой  еврейской семье парикмахера Беньямина Паукера.  Окончил 4-классное начальное училище в Лемберге. С 1906 г. работал театральным парикмахером, с 1912 г. кондитером. Жил в Будапеште, где работал в оперном театре гримёром и парикмахером.

В 1914 году в связи с началом Первой мировой войны был призван в Австро-венгерскую армию (по другим данным, призвался ещё в мае). Воевал в составе 35-го ландерского полка, затем в 1-м уланском полку в Галиции, дослужился до фельдфебеля. В апреле 1915 г. попал в плен к частям Русской армии, содержался в лагере для военнопленных в г.Катта-Курган в Туркестане. Участник движения военнопленных-интернационалистов в Самаркандской области. В марте 1917 года был освобождён. Жил в Самарканде, работал портным и парикмахером.

Карьера в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД 
Состоял в  РСДРП(б) с октября 1917 года. В 1917—1918 гг. помощник военного коменданта области, затем председатель полевого революционного трибунала. С декабря того же года сотрудник Самаркандской ЧК, с января 1919 г. — заведующий секретно-оперативной частью там же, одновременно помощник председателя военно-революционного комитета. В 1920 г. окончил курсы при Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова. Служил в РККА, начальник польского отделения политотдела 46-й стрелковой дивизии 12-й армии.

В сентябре 1920 года назначен уполномоченным Иностранного отдела Особого отдела ВЧК. С 1 февраля 1922 года заместитель, а с 12 мая 1923 года начальник Оперативного отдела ОГПУ СССР. С 1924 года начальник охраны И. В. Сталина. Как начальник оперативного отдела, руководил арестами и высылкой членов левой оппозиции. Один из активных участников фальсифицированных "дел" НКВД СССР, таких как «Кремлёвское дело», «Дело Московского центра». Укрепил охрану Сталина. Входил в группу сотрудников НКВД, подготовивших процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. Одновременно с 1930 г. заместитель председателя спортивного общества «Динамо», председатель общества «Друг детей» при ОГПУ СССР, председатель общества «Автодор» Сокольнического района Москвы.

В 1935—1937 гг. член ЦИК СССР.

В 1936 году после смещения Г. Г. Ягоды и прихода на пост главы НКВД Н. И. Ежова какое-то время оставался на высших постах в руководстве НКВД. В ноябре 1936 — апреле 1937 гг. начальник 1-го отдела (охраны) ГУГБ. Принял участие в организации процессов над К. Б. Радеком и Г. Л. Пятаковым, а также М. Н. Рютиным зимой 1937 года.

Отношения со Сталиным 
По высказываниям ряда исследователей и современников, после того, как Паукер стал личным телохранителем И. Сталина, между ними установились достаточно доверительные отношения. Паукер нередко развлекал вождя анекдотами и пародиями, брил его «как самый настоящий лакей», вёл кремлёвские застолья, играл Деда Мороза на кремлёвских ёлках. Как пишет А. М. Орлов, Паукер «изучил сталинские вкусы и научился угадывать его малейшие желания… Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, Паукер решил нарастить ему ещё несколько сантиметров. Он изобрёл для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник…» А. М. Орлов в своей книге «Тайная история сталинских преступлений» описывает следующий случай, произошедший 20 декабря 1936 г.:

Сталин дал торжественный обед для узкого круга руководителей НКВД в связи с годовщиной основания органов безопасности… Когда все основательно напились, Паукер на потеху Сталину стал изображать, как вёл себя Зиновьев, когда его тащили на казнь. Два офицера НКВД исполняли роль надзирателей, а Паукер играл Зиновьева. Он упирался, повисал на руках у офицеров, стонал и гримасничал, затем упал на колени и, хватая офицеров за сапоги, выкрикивал: «Ради Бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!» Сталин громко хохотал…

Сталин ценил Паукера и даже подарил ему два автомобиля — «кадиллак» и «линкольн». Для членов же Политбюро Паукер стал своего рода поставщиком дефицитных товаров.

Отец терпеть не мог, когда люди старались подчеркнуть свою близость к нему, угодничали перед ним. Он считал подобное поведение неискренним. Считал, что так ведут себя те, кто носит камень за пазухой.  Часто приводил в пример Паукера. «Камим верным казался Паукер, тенью моей был, а когда я не назначил его вместо Ягоды, сразу же переметнулся к троцкистам».

Гибель 
15 апреля 1937 года был исключён из партии и уволен из органов НКВД, а 19 апреля 1937 года  арестован по обвинению в «подготовке покушения на И. В. Сталина». Внесен в сталинские расстрельные списки в «особом порядке» от 16 июня 1937 года и от 14 августа 1937 года ("за" 1-ю категорию   Сталин, Молотов, Жданов, Ежов). 14 августа 1937 года оформлен к расстрелу «в особом порядке». Казнён в тот же день. Вместе с ним в «особом порядке» были расстреляны Г. Е. Прокофьев,  А. М. Шанин,  заместитель Паукера по Оперативному отделу -отделу Охраны ОГПУ-НКВД  З. И. Волович с женой , С. Г. Фирин, В. В. Григорьев, Г. В. Голов, И. Ю. Лоренс, И. В. Запорожец и др. руководящие и оперативные сотрудники НКВД СССР (всего 25 осужденных). Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1 крематория Донского кладбища. В посмертной реабилитации отказано.

Награды 
 орден Красного знамени (1927) (лишен посмертно Постановлением ЦИК СССР от 7.6.1937);
орден Красного знамени (1931) (лишен посмертно Постановлением ЦИК СССР от 7.6.1937)
 Орден Красной Звезды  (14 мая 1936) — «за организацию и проведение образцового порядка в день первомайского парада и демонстрации» (лишен посмертно Постановлением ЦИК СССР от 7.6.1937)
 знак «Почётный работник ВЧК-ОГПУ» (1922)
знак «Почётный работник ВЧК-ОГПУ» (1932)

Семья 
Брат Паукер Георгий Викторович (Беньяминович) 1895 г.р., уроженец г. Лемберга Австро-Венгрии, из семьи парикмахера-кустаря ( по другим данным из семьи грузчика), образование незаконченное высшее (гимназия г.Лемберг (1912), 1-й курс университета (Лемберг), 1-й курс юридически-филологического факультета Кёльнского университета (1922). В 1914 - 1918 годах на службе в Австро-венгерской армии: вольноопределяющийся, прапорщик, обер-лейтенант, штабс-капитан. В 1918 — 1923 годах член КП Германии. Проживал в Польше и Германии , с 1923 года в СССР : с августа 1923 года командир роты конвойной команды и командир роты 25-го отдельного пограничного батальона войск Закавказской ЧК.В органах ОГПУ Дальнего Востока с 1924 года : в июле-октябре 1924 г. контролер Полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному округу; с октября 1924 г. сводчик, контролер и врид уполномоченного политконтроля Забайкальского губ. отдела ОГПУ. В сентябре 1925 года- апреле 1926 года уполномоченный контрразведывательного отдела, помощник уполномоченного КРО и и уполномоченный политконтроля ИНФАГО Забайкальского губ. отдела ОГПУ; затем уполномоченный ОГПУ по Хилокскому району(Читинский округ Сибирского края). В 1926 году переведен в Москву : (в июне-октябре 1926 г. врид уполномоченного и уполномоченный по восточным делам ОГПУ СССР. Член ВКП(б) с 1928 года.

После октября 1926 года на службе в аппарате ПП ОГПУ по Ленинградскому ВО : помощник уполномоченного 1-го отделения КРО, помощник уполномоченного 4-го отдел-я КРО. С декабря 1927 года уполномоченный особого отдела ОГПУ Балтийского флота и Кронштадтской крепости, с апреля 1928 года помощник уполномоченного 1-го отдел-я КРО ПП по ЛВО. В октябре 1928 года уволен из органов ОГПУ "за невозможностью дальнейшего использования". После увольнения начальник отдела ПВО Государственного треста заводов слабого тока «Электротрест»(г.Ленинград). С июня 1930 года вновь в органах ОГПУ : помощник уполномоченного, уполномоченный и оперуполномоченный 4-го отдел-я ОО ПП ОГПУ по ЛВО. В апреле 1934 года исключен из личного состава ПП ОГПУ с взятием на особый учет запаса ОГПУ. После ухода из ОГПУ — преподаватель иностранных языков Артиллерийской академии РККА им. Ф. Дзержинского. Капитан (1936).28 апреля 1937 года арестован. 25 августа 1937 года осужден к ВМН по приговору Комиссии наркома НКВД и Прокурора СССР в рамках немецкой операции НКВД. Расстрелян 27 августа 1937 года в Ленинграде в числе более 100 осужденных. Место захоронения- спецобъект УНКВД Ло Левашово. Реабилитирован посмертно.

Примечания

Литература 
 Паукер К. В. // 
Тумшис М. А., Золотарев В. А. Евреи в НКВД СССР. 1936—1938 гг. Опыт биографического словаря. 2-е издание, дополненное и исправленное. Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. ISBN 978-5-91244-178-3

Ссылки 
 Паукер Карл Викторович
Предписание к расстрелу : https://sun9-3.userapi.com/BS4DrOZcLvrRENi1_8VSxN952ddJ2i4zLk3-dQ/OULkXwHH1ng.jpg
Акт о расстреле :  https://sun9-21.userapi.com/ySMUerHsfZoCKHBKla1WS6dKQRNmDCGh8w_7gQ/_G4SrgVEOi0.jpg
Акт о кремации : https://sun9-9.userapi.com/iWXho3to-9xzrN5uUjoKJLsryZqOyF-RYp1rJw/witE-d5Bk-Q.jpg

Казнённые политики
Сотрудники ГУГБ НКВД СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Окружение Иосифа Сталина
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены ЦИК СССР
Нереабилитированные
Похороненные в общих могилах Донского кладбища